Patricio Bernuz Vives, Gandesa (Tarragona), segle XVIII. Organista. Va realitzar la seva formació musical com a cantant del cor infantil en la catedral de València, a partir del 28 d'agost de 1750. En aquests anys d'aprenentatge va estar en contacte amb compositors tan importants com Vicente Rodríguez i José Pradas. Va ocupar el càrrec de segon organista de la seo valenciana (del 17-VII-1762 al 9-XII-1768). En aquesta última data va abandonar la catedral valenciana per problemes de salari i va passar a ocupar la posició d'organista de la Col·legiata de Santa Maria de Gandia (València). En l'arxiu del Real Colegio de Corpus Christi (Patriarca) de València es conserva un Magnificat a 12 veus, amb acompanyament d'orgue i contrabaix, de 1785.

Referències 

Gandesans
Organistes catalans